Крањци могу бити:

 Крањци (Лабин), насељено место у саставу града Лабина, Истарска жупаније, Република Хрватска
 Крањци (Чабар), насељено место у саставу града Чабра, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Крањци, становници града Крања у Словенији
 Крањци, становници географске области Крањске у Словенији
 Крањци, становници историјске покрајине Крањске